Taihō – japoński lotniskowiec okresu II wojny światowej
 Taihō – okres w historiografii japońskiej
 Taihō – japoński kodeks z 702 roku
 Taihō Kōki – zawodnik sumo